Partito Nazionalsocialista Ungherese dei Contadini e degli Operai (Magyar Nemzeti Szocialista Földmunkás és Munkáspárt – MNSZFMP), fondato nel 1932 da Zoltán Meskó.
 Partito Nazionalsocialista Ungherese Unito (Egyesült Magyar Nemzeti Szocialista Párt), fondato nel 1933 da Fidél Pálffy.
 Partito Nazionalsocialista Ungherese (Magyar Nemzeti Szocialista Párt), fondato nel 1933 da Sándor Festetics.
 Partito Nazionalsocialista Ungherese dei Lavoratori (Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt), fondato da Zoltán Böszörmény nel 1932.
 Partito Nazionalsocialista Ungherese – Movimento Ungarista (Nemzeti Szocialista Magyar Párt – Hungarista Mozgalom), fondato nel 1938 da Kálmán Hubay.

Pagine correlate 
 Partito delle Croci Frecciate (Nyilaskeresztes Párt), fondato da Ferenc Szálasi nel 1935 con la denominazione di Partito della Volontà Nazionale (Nemzet Akaratának Pártja – NAP).